

Classifica finale 

 Guarani venne penalizzato di 3 punti.

Calcio nel 2006
2006